Jussi Nättinen (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais. Il évolue en position de centre. Ses frères Joonas et Julius Nättinen sont également joueurs de hockey professionnel.

Carrière 
Il est formé au JYP Jyväskylä. En 2008-2009, il passe professionnel avec la D Team dans la Mestis, le deuxième niveau national. Il remporte la Mestis 2014 avec le KooKoo Kouvola. En 2017-2018, il joue sept matchs dans la Liiga avec le JYP Jyväskylä. Il est capitaine de l'Hermes Kokkola dans la Mestis pendant trois saisons. Il a évolué en France, Allemagne, Kazakhstan et Pologne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || JYP U16 || Jr. C SM-sarja
|| 14 || 11 || 6 || 17 || 10 || 4 || 3 || 1 || 4 || 0
|-
| 2003-2004 || JYP U18 || Suomi-sarja
|| 16 || 0 || 3 || 3 || 6 || 10 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| rowspan='2'|2004-2005 || JYP U18 || Jr. B SM-sarja
|| 28 || 13 || 15 || 28 || 16 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
| JYP U20 || Jr. A SM-liiga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || JYP U20 || Jr. A SM-liiga
|| 21 || 2 || 2 || 4 || 4 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2006-2007 || JYP U20 || Jr. A SM-liiga
|| 40 || 14 || 13 || 27 || 40 || 9 || 8 || 6 || 14 || 4 
|-
| 2007-2008 || JYP U20 || Jr. A SM-liiga
|| 34 || 19 || 21 || 40 || 55 || 9 || 1 || 3 || 4 || 8 
|-
| 2008-2009 || D Team || Mestis
|| 44 || 8 || 4 || 12 || 43 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2009-2010 || Hokki Kajaani || Mestis
|| 39 || 6 || 3 || 9 || 8 || || || || ||   
|-
| 2010-2011 || Kiekko-Laser || Mestis
|| 49 || 11 || 11 || 22 || 10 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2011-2012 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 20 || 3 || 5 || 8 || 4 || 11 || 1 || 2 || 3 || 0    
|-
| 2012-2013 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 31 || 8 || 8 || 16 || 30 || 10 || 0 || 3 || 3 || 18  
|-
| 2013-2014 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 46 || 6 || 4 || 10 || 47 || 16 || 0 || 4 || 4 || 12  
|-
| rowspan='2'| 2014-2015 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan
|| 9 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| Phénix de Reims || Division 1
|| 18 || 6 || 15 || 21 || 20 || 5 || 4 || 2 || 6 || 0 
|-
| 2015-2016 || Hermes Kokkola || Mestis
|| 50 || 9 || 24 || 33 || 18 || 7 || 3 || 3 || 6 || 4 
|-
| 2016-2017 || Hermes Kokkola || Mestis
|| 47 || 16 || 23 || 39 || 36 || 6 || 2 || 4 || 6 || 4 
|-
| 2017-2018 || Starbulls Rosenheim || Oberliga
|| 31 || 9 || 16 || 25 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| rowspan="2"|2017-2018 || JYP Jyväskylä || Liiga
|| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| Keupa HT || Mestis
|| 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Hermes Kokkola || Mestis
|| 40 || 13 || 26 || 39 || 28 || 6 || 2 || 6 || 8 || 0
|-
| 2019-2020 || Podhale Nowy Targ ||PHL
||45 || 14 || 18 || 32 || 16 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2020-2021|| Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 23 || 7 || 8 || 15 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| HC Landsberg || Oberliga ||  ||

Références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Jyväskylä
Attaquant de hockey sur glace
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du Kiekko-Laser
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Keuruun Pallo Hockey Team
Joueur des Podhale Nowy Targ
Joueur des Diables rouges de Briançon